Carbone steht für:
 Carbone (Basilikata), Ort in Italien
 Mount Carbone, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kohlenstoffverbindungen, siehe Perfluorcarbone

Carbone ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio I. Fürst von Seborga (1936–2009), Blumenhändler, selbsterklärter Fürst von Seborga
 Alfonso Carbone (* 1950), uruguayischer Plattenlabel-Manager und TV-Moderator
 Angelo Carbone (* 1968), italienischer Fußballspieler
 Anthony Carbone (* 1974), australischer Fußballspieler
 Antony Carbone (* 1927), US-amerikanischer Schauspieler
 Benito Carbone (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Ciro Carbone (* 1978), italienischer Fußballschiedsrichterassistent
 Fabio Carbone (* 1980), brasilianischer Rennfahrer
 Francesco Carbone († 1405), Kardinal der katholischen Kirche
 Francesco Carbone (Fußballspieler) (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Francisco Carbone, uruguayischer Fußballspieler
 Giovanni Bernardo Carbone (1616–1683), genuesischer Maler
 John Carbone (* 1977), australischer Fußballspieler
 José Luiz Carbone (1946–2020), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Laura Carbone (* 1986), deutsch-italienische Sängerin und Songwriterin
 Luis Carbone, uruguayischer Fußballspieler
 Maria Carbone (1908–2002), italienische Opernsängerin und Gesangspädagogin
 Mario Carbone (* 1924), italienischer Fotograf und Dokumentarfilmer
 Nicola Beller Carbone (* 1964), deutsche Sopranistin
 Paul Carbone (1894–1943), französischer Mafioso
 Paul P. Carbone (1931–2002), US-amerikanischer Mediziner
 Pedro Carbone, uruguayischer Fußballspieler
 Rodolfo Carbone (1928–2008), brasilianischer Fußballspieler
 Steve Carbone (1944–2005), US-amerikanischer Rennfahrer und Unternehmer
 Victor Carbone (* 1992), brasilianischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Carbonne
 Carbon